Hoyasemys (nombre que significa "tortuga de Las Hoyas") es un género extinto de tortuga eucriptodira basal de agua dulce del Cretácico Inferior (Barremiense tardío) hallada en depósitos de la provincia de Cuenca, España. Es conocido del holotipo MCCM-LH 84, un esqueleto casi completo y articulado incluyendo el cráneo. Fue hallada en la década de 1980 en el sitio de Las Hoyas en la formación Calizas de La Huérguina, cerca al pueblo La Cierva, en España. Fue originalmente nombrada por Adán Pérez-García, Marcelo S. de la Fuente and Francisco Ortega en el año de 2012 y la especie tipo es Hoyasemys jimenezi. El nombre genérico se deriva de la palabra Hoyas, refiriéndose al sitio fósil de Las Hoyas en donde se halló, y emys ("tortuga de agua dulce" en griego). El nombre de la especie es un homenaje al Dr. Emiliano Jiménez Fuentes.

Filogenia 
Cladograma según Pérez-García, Fuente & Ortega, 2012:

Referencias 

Fósiles del Cretáceo
Reptiles extintos
Testudines
Fósiles de Europa